

Лажани — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства

Лажани (Ліберец)
 Лажани (Бланско)
 Лажани (Страконіце)